Källsjön bezeichnet folgende Seen in Schweden:

 Källsjön (Älvdalen) in der Gemeinde Älvdalen, Dalarnas län
 zwei Seen in der Gemeinde Härjedalen, Jämtlands län
 Källsjön (Hudiksvall) in der Gemeinde Hudiksvall, Gävleborgs län
 Källsjön (Motala) in der Gemeinde Motala, Östergötlands län
 Källsjön (Ockelbo) in der Gemeinde Ockelbo, Gävleborgs län
 Källsjön (Örnsköldsvik) in der Gemeinde Örnsköldsvik, Västernorrlands län
 Källsjön (Sollefteå) in der Gemeinde Sollefteå, Västernorrlands län

Siehe auch:
 Lilla Källsjön
 Stora Källsjön
 Kallsjön
 Kållsjön